Haager Abkommen steht für:

 Haager Abkommen: mehrere kriegsvölkerrechtliche Konventionen, die auf den Haager Friedenskonferenzen 1899 und 1907 abgeschlossen wurden
 Haager Abkommen vom 20. Jänner 1930: Aufhebung der Reparationspflicht und des Generalpfandrechts, welche Österreich nach dem Ersten Weltkrieg im Staatsvertrag von St. Germain auferlegt worden waren

Siehe auch:
 Haager Konvention
 Haager Vertrag